Динстбир () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Динстбир, Иржи (1937—2011) — чехословацкий и чешский политический деятель, дипломат и журналист.
 Динстбир, Иржи младший (род. 1969) — чехословацкий и чешский политический деятель и адвокат.